Verhelst ist der Familienname folgender Personen:

 Egid Verhelst der Ältere (1696–1749), flämischer Bildhauer
 Placidus Verhelst (1727–1778), Bildhauer
 Ignatz Verhelst (1729–1792), Augsburger Hofbildhauer und Sohn von Egid
 Egid Verhelst der Jüngere (1733–1804), Mannheimer Kupferstecher
 Alois Verhelst (1747–????), Augsburger Kupferstecher
 Joseph Verhelst (1932–2014), belgischer Radrennfahrer
 Louis Verhelst (* 1990), belgischer Radrennfahrer
 Peter Verhelst (* 1962), flämischer Schriftsteller, Dichter, Theaterautor, Performer und Dramatiker

Siehe auch:
 Verelst